Соколовський район — назва окремих колишніх адміністративно-територіальних одиниць.

 Соколовський район — Казахстан та Казахська РСР, Північноказахстанська область.
 Соколовський район — Українська СРР, Волинська округа.